Hirst ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Stanley Hirst (Rufname Stanley; 1883–1930), britischer Arachnologe
 Ben Hirst (* 1997), englischer Fußballspieler
 Damien Hirst (* 1965), britischer Künstler
 David Hirst (* 1967), englischer Fußballspieler
 Edmund Hirst (1898–1975), britischer Chemiker
 Elín Hirst (* 1960), isländische Politikerin
 Emily Hirst (* 1993), kanadische Schauspielerin

 Georgia Hirst (* 1994), britische Schauspielerin 
 Harry Hirst (1899–??), englischer Fußballspieler
 Hugo Hirst, 1. Baron Hirst (1863–1943), englischer Industrieller
 Ivan Hirst (1916–2000), britischer Major und Ingenieur
 John Hirst (Historiker) (1942–2016), australischer Historiker und Autor 
 Keegan Hirst (* 1988), britischer Rugbyspieler
 Keith Hirst (1932–2015), englischer Fußballspieler
 Lee Hirst (* 1969), englischer Fußballspieler
 Malcolm Hirst (* 1937), englischer Fußballspieler
 Martyn Hirst (* 1961), englischer Fußballspieler
 Maude Hirst (* 1993), britische Schauspielerin

 Paul Hirst (1946–2003), britischer Soziologe und Politikwissenschaftler
 Thomas Archer Hirst (1830–1892), englischer Mathematiker
 William P. Hirst, Astronom

Hirst ist der Name folgender Ortschaften:
 Hirst (Burgheim), ein Ortsteil des Marktes Burgheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Oberbayern, Bayern

Hirst steht für:
 (3172) Hirst, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Hurst
 Hearst